Rothemd steht für:

 ein Mitglied der Freischärler Garibaldis beim sizilianischen Zug der Tausend
 ein Mitglied oder einen Anhänger der thailändischen United Front for Democracy Against Dictatorship
 ein Mitglied einer paramilitärische Gruppe weißer Südstaatler, siehe Red Shirts

Siehe auch:
 Redshirt – Figur vor allem der ersten Raumschiff-Enterprise-Fernsehserie, die kurz nach ihrem Auftritt stirbt
 Redshirt (Begriffsklärung)